Василий Иванович Красно-Милашевич (Милашевич, Красномилашевич; 1752 — 22 апреля (4 мая) 1820) — действительный тайный советник, киевский губернатор.

В службе с 1765 года. К 1791 году выслужил чин генерал-майора. Награждён орденами Св. Георгия 3-й степени (№ 94, 18 марта 1792) и Св. Анны (2 сентября 1793).. При Павле I на протяжении 12 дней был шефом 10-го гренадерского Малороссийского полка.

Затем перешёл на гражданскую службу. C 1796 года по 17 июня 1797 года и с 18 июля 1799 года по 1800 год возглавлял Киевское наместничество. С 13 мая 1801 — сенатор. Действительный тайный советник (11.12.1808).

Во время русско-турецкой войны, с 25.02.1810-12 гг., председательствовал в диванах Молдавии и Валахии.. Обустраивал администрацию присоединяемой к России Бессарабии.

В июне 1810 года А. Я. Булгаков пишет, что привёз к Милашевичу в Яссы медика Мазаровича: «Василий Иванович завёз меня домой и непременно хотел войти ко мне в премерзкий трактир; насилу его удержал. Какой он добрый человек! С каким живым участием говорил о нашем деле!»
22 января 1811 года пожалован кавалером ордена Святого Александра Невского. С 17 января 1817 г. Милашевич находился в отставке. Его портрет хранится в запасниках Русского музея в Петербурге.

Примечания

Литература 
 Мурзанов Н. А.  Словарь русских сенаторов, 1711—1917 гг. — СПб., 2011. — С. 224.

Действительные тайные советники
Генерал-майоры (Российская империя)
Сенаторы Российской империи

Киевские губернаторы